San Isidro – miasto na Filipinach
 San Isidro – miasto w Kostaryce
 San Isidro – gmina w Hiszpanii, w prowincji Alicante, w Walencji

Miejscowości w USA
 San Isidro – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
Miejscowości w Argentynie
 San Isidro – miasto wchodzące w skład zespołu miejskiego Buenos Aires
 San Isidro – miasto w prowincji Catamarca
Miejscowości w Portoryko
 San Isidro – miejscowość w gminie Canóvanas
Gminy w Hondurasie
 San Isidro – gmina w departamencie Choluteca
 San Isidro – gmina w departamencie Intibucá